O CD Elá Nguema é um clube de futebol com sede em Malabo, Guiné Equatorial. A equipe compete no Campeonato Guinéu-Equatoriano de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1976. É o maior vencedor do campeonato com 16 títulos.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol.com  

Clubes de futebol da Guiné Equatorial
Clubes de futebol fundados em 1976